Smollett est un patronyme britannique porté par :
 Jurnee Smollett (1986- ),  actrice américaine ;
 Jussie Smollett (1983-), acteur et chanteur américain ;
 Tobias Smollett (1721-1771), romancier écossais.